Mayo (în ) este un district (Amphoe) din provincia Pattani, Thailanda, cu o populație de 53.070 de locuitori și o suprafață de 216,1 km².

Componență 

Districtul este subdivizat în 13 subdistricte (tambon), care sunt subdivizate în 58 de sate (muban).

Amphoe în provincia Pattani